Die Ladbrokes Players Championship Finals 2019 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 22. bis zum 24. November 2019 zum zwölften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier wurde im Butlin’s Minehead Resort in Minehead ausgetragen und galt als Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft 2020.

In seinem Spiel gegen Adrian Lewis gelang Michael van Gerwen ein Nine dart finish. Es war das erste perfekte Leg, welches im TV ausgestrahlt wurde, seit dem Nine darter von Dimitri Van den Bergh beim Grand Slam of Darts 2018 am 14. November 2018.

Michael van Gerwen gewann auch das Turnier, nachdem er Gerwyn Price im Finale mit 11:9 legs schlagen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um £ 40.000 auf insgesamt £ 500.000 erhöht. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2019 verteilten 30 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  Gerwyn Price
  James Wade
  Krzysztof Ratajski
  Peter Wright
  Glen Durrant
  Ian White
  Dave Chisnall
  José de Sousa
  Jonny Clayton
  Jermaine Wattimena
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Jeffrey de Zwaan
  Daryl Gurney
  Adrian Lewis
  Mensur Suljović
  Danny Noppert
  Michael van Gerwen
  Gabriel Clemens
  John Henderson
  Joe Cullen
  Brendan Dolan
  Ron Meulenkamp
  Harry Ward
  Dimitri Van den Bergh
  Justin Pipe
  Vincent van der Voort
  Max Hopp
  Chris Dobey
  William O’Connor
  Steve Beaton
  Keegan Brown

<li value=33>  Andy Boulton
  Ricky Evans
  Steve West
  Cristo Reyes
  Jelle Klaasen
  Arron Monk
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Darius Labanauskas
  Rob Cross
  Ross Smith
  Kyle Anderson
  Ryan Joyce
  Mark McGeeney
  Luke Humphries
  Ryan Searle
  Kim Huybrechts
  Josh Payne
  Luke Woodhouse
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld
  Martin Schindler
  Jamie Hughes
  Ryan Meikle
  James Richardson
  Matthew Edgar
  Devon Petersen
  Scott Baker
  James Wilson
  Steve Lennon
  Ted Evetts
  Mickey Mansell

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war das Turnier beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Minehead